Die Women’s Regional Handball League 2013/14 war die 6. Spielzeit der Women’s Regional Handball League.

Rekordsieger ŽRK Budućnost Podgorica gewann den fünften Titel in Serie.

Tabelle 
Von den ursprünglich zehn gemeldeten Vereinen beendeten nur sieben die Saison. ŽRK Vardar SCBT verließ das Turnier vorzeitig. ŽRK Samobor schied nach zwei gespielten Runden aus. Am 19. April 2014 meldete die Liga, dass auch Rokometni Klub Krim vier Runden vor Saisonende aus der Liga ausschied. Alle Spiele dieser Vereine wurden annulliert.

Endstand vom 15. Mai 2014

2013
Handballsaison 2013/14